Le Trafic II est un véhicule utilitaire léger du constructeur automobile français Renault présenté en  et commercialisé en .

À la suite d'un accord de production entre Renault et l'américain General Motors, il est vendu sous plusieurs appellations : Renault Trafic II, Opel/Vauxhall Vivaro et Nissan Primastar.

La production s'effectue à l'usine GM Vauxhall de Luton (Bedfordshire) et à l'usine Nissan de Barcelone (Catalogne).

Le Trafic II est élu « Van de l'année 2002 ». La version VP est appelée Renault Passenger.

Caractéristiques techniques 

Le design a été conçu par Renault, les lignes sont plus arrondies, les portes antagonistes avec les vitres qui font un arrondi au tour du véhicule.

Les moteurs, qui sont désormais transversaux, sont (sur les phases 1) à essence (rare) de 120 ch ou turbo-diesel à injection directe de 80,100 et 140 ch.

En 2002 le Trafic II gagne le prix l'Argus de l'utilitaire de l'année.

En , c'est la phase 2, le Trafic II reçoit des moteurs norme euro 4 ainsi qu'un pare-chocs avant et des feux avant et arrière modifiés.

En 2012, la gamme des motorisations a été réduite et le moteur essence n'est plus commercialisé.

Enfin, que ce soit pour la phase 1 ou la phase 2, le trafic fût dérivé sous plusieurs formes avec le choix entre:
-un plancher cabine (2 ou 3 places selon la configuration)
-une cabine approfondie (avec 5 ou 6 places grâce aux 3 sièges supplémentaires au niveau de la deuxième rangée)
-une benne (rare)
-combi (avec 8 ou 9 places selon la configuration)
-...
Ainsi, le trafic 2 était configurable au gré de ses besoins, et ce de plus avec des versions courtes ou longues mais également basses ou surélevées.

En , le Trafic II est remplacé par le Trafic III et en 2016, le Primastar sera remplacé par le Nissan NV300.

Motorisations

2000 à 2006 
Essence
 2.0 16S : 120 ch à 4 750 tr/min ;  / 4 cylindres / 16 soupapes

Diesel
 1.9 dCi 82 : 82 ch à 3 500 tr/min ;  / 4 cylindres / 8 soupapes
 1.9 dCi 100 : 100 ch à 3 500 tr/min ;  / 4 cylindres / 8 soupapes
 2.5 dCi 140 : 135 ch à 3 500 tr/min ;  / 4 cylindres / 16 soupapes

2006 à 2012 

Essence
 2.0 16V : 120 ch à 4 750 tr/min ;  / 4 cylindres / 16 soupapes

Diesel
 2.0 dCi 90 : 90 ch à 3 500 tr/min ; 1 995/ / 4 cylindres / 16 soupapes
 2.0 dCi 115 : 115 ch à 3 500 tr/min ; 1 995/ / 4 cylindres / 16 soupapes
 2.5 dCi 150 : 146 ch à 3 500 tr/min ;  / 4 cylindres / 16 soupapes

2012 à 2014 
Diesel
 2.0 dCi 90 : 90 ch à 3 500 tr/min ;  / 4 cylindres / 16 soupapes
 2.0 dCi 115 : 115 ch à 3 500 tr/min ;  / 4 cylindres / 16 soupapes

Galerie

Annexes 
 Nissan Primastar

Liens externes 
  e-brochure
 e-brochure 

Trafic II
Vivaro I
Primastar
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Véhicule utilitaire